Fjällasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjällasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Fjällasjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,

Se även
Fjällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn